Ста́рлинг () — английская фамилия, происходит от слова скворец.

Известные носители:
 Старлинг, Анджела Бизли (род. 1977) — британская интернет-предпринимательница.
 Старлинг, Саймон (род. 1967) — английский художник-концептуалист.
 Старлинг, Эрнест Генри (1866—1927) — английский физиолог.

Вымышленные 
 Клариса Старлинг — персонаж романов Томаса Харриса о Ганнибале Лектере «Молчание ягнят» и «Ганнибал», а также их адаптаций.

Вычисления 
 STARLING — СУБД для базы данных «Вавилонской башни»

См. также 
 Скворцов